Schauffele ist der Familienname folgender Personen:
 
 Richard Schauffele (1903–1983), deutscher Leichtathlet, Fußballspieler und Sportfunktionär  
 Xander Schauffele (* 1993), US-amerikanischer Golfsportler